Dark Passion Play — шостий студійний альбом фінського симфо-павер-метал-гурту Nightwish, випущений 26 вересня 2007 у Фінляндії, 28 вересня в решті Європи та 2 жовтня 2007 у США.

Примітки 

Музичні альбоми 2007
Альбоми важкого металу
Альбоми Nightwish
Альбоми павер-металу
Альбоми симфонічного металу
Англомовні музичні альбоми
Музичні альбоми за алфавітом
Альбоми фінських виконавців
Рок-альбоми